Gräfenhausen ist der Ortsname von

Gräfenhausen in Rheinland-Pfalz, Ortsteil von Annweiler am Trifels, siehe Gräfenhausen (Annweiler am Trifels)
Gräfenhausen in Hessen, Ortsteil von Weiterstadt, siehe Gräfenhausen (Weiterstadt)
Gräfenhausen (Birkenfeld) in Baden-Württemberg, Ortsteil von Birkenfeld